Davis Cup 1982 var den 71:a upplagan av tennisvärldens största lagtävling på herrsidan, Davis Cup.

Detta var andra året som tävlingen genomfördes med olika divisioner, och 16 lag deltog i elitdivisionen. USA vann finalen mot Frankrike med 4-1 i matcher. Finalen spelades i Palais des sports i sydöstra Frankrike den 26-28 november 1982.

Lottning

Elitdivisionen

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1982
Sportåret 1982